Een overzicht van gemeenten in de Spaanse provincie Huesca. In de eerste kolom staat het gemeentenummer, waarvan de eerste twee cijfers verwijzen naar de provincie met nummer 22000.

 
Huesca